Пригородного Лесничества — название населённых пунктов:

Россия 
 Пригородного Лесничества — посёлок в Калуга Калужской области.
 Пригородного Лесничества — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.